Zibido San Giacomo – comune italiano
 Zibido al Lambro – frazione del comune italiano di Torrevecchia Pia

Pagine correlate 
 Zivido